telewizyjny kanał informacyjny – telewizja informacyjna
 internetowy kanał informacyjny jak np. RSS czy Atom